MC eller mc kan være en forkortelse for flere forskellige ting:

 1100 skrevet med romertal
 Master of ceremonies eller Microphone Controller – en form for rapper
 Michael "MC" Christiansen – en dansk komiker og skuespiller
 Military Cross – en britisk orden
 Minecraft – et spil udviklet af Mojang AB
 Monaco – et fyrstendømme i Sydeuropa (se også .mc)
 Motorcykel – et tohjulet, motordrevet køretøj
 Kassettebånd – på engelsk kaldet Music Cassette
 Megacycles

.mc kan betyde:

 .mc – et nationalt topdomæne der er reserveret til Monaco